Carlo Antonio Lodovico Bellardi (1741-1826) – medico, botanico e micologo italiano
 Giovanni Bellardi (1903 – ...) – calciatore italiano
 Luigi Bellardi (1818-1889) – zoologo, paleontologo ed entomologo italiano